

Astronomia
 30000 Camenzind – asteroide della fascia principale

Persone
 Alberto Camenzind – architetto svizzero
 Hans R. Camenzind – ingegnere e progettista svizzero
 Oscar Camenzind – ex ciclista su strada svizzero